Чили на летних Олимпийских играх 2020 были представлены 57 спортсменами в 24 видах спорта. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Чили стали чемпион Панамериканских игр 2019 года в пляжном волейболе Марко Гримальт и многократный призёр Панамериканских игр в ските Франсиска Кроветто, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено участнице соревнований в гребле на каноэ Мария Маильярд.

По итогам соревнований чилийские спортсмены в третий раз подряд не смогли завоевать ни одной олимпийской медали.

Состав сборной 
В состав олимпийской сборной Чили вошли 57 спортсменов (37 женщин и 20 мужчин), которые выступили в 24 видах спорта.

  Академическая гребля
  Борьба
 Греко-римская борьба
 Велоспорт
  Шоссе
  Маунтинбайк
  BMX-фристайл
  Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
  Дзюдо
  Конный спорт
  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт
  Плавание
  Пляжный волейбол
  Сёрфинг
  Скейтбординг
  Современное пятиборье
  Спортивная гимнастика
  Стрельба
  Стрельба из лука
  Теннис
  Триатлон
  Тяжёлая атлетика
  Фехтование
  Футбол
 Йенни Акунья
 Карен Арайя
 Янара Аэдо
 Росарио Бальмаседа
 Карла Герреро
 Хавьера Грес
 Валентина Диас
 Наталия Кампос
 Антония Каналес
 Франсиска Лара
 Ессения Лопес
 Франциска Мардонес
 Наядет Опасо
 Даниэла Пардо
 Фернанда Пинилья
 Фернанда Рамирес
 Даниэла Самора
 Камила Саэс
 Хавьера Торо
 Мария Хосе Уррутия
 Ястин Хименес
 Кристиана Эндлер

 Результаты соревнований 

  Футбол 

Женщины

Соревнования в женском футболе прошли с 21 июля по 6 августа. Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек. Женская сборная Чили по футболу квалифицировалась на Игры, благодаря победе в стыковых матчах КАФ-КОНМЕБОЛ сборную Камеруна. Игры в Токио стали дебютными для женской сборной на Олимпийских играх.

Состав
Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 2 июля 2021 года.

Результаты
 Групповой этап (группа E)

Итог: по результатам олимпийского турнира женская сборная Чили по футболу заняла 11-е место.

Примечания

Ссылки 
 Сборная Чили на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная Чили на сайте Olympedia.org
 

Страны на летних Олимпийских играх 2020 года